Le Rio Taquari est un cours d'eau de l'État du Mato Grosso do Sul
 Le Rio Taquari est un cours d'eau de l'État du Rio Grande do Sul

Homonymie de toponyme